George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten
George Washington (uitvinder), een Amerikaans uitvinder
USS George Washington (CVN-73), een Amerikaans vliegdekschip